д’Альтон () —
французская и немецкая фамилия.

 д’Альтон, Александр (1776—1859) — французский генерал, участник Наполеоновских войн.
 д’Альтон, Альфред (1815—1866) — французский генерал, участник Крымской войны.

См. также 
 Дальтон
 Далтон